XII-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Шэньяне с 4 по 9 октября 1999 года. В соревновании участвовало 16 команд, включая вторую и третью команду Китая.

Команды

Узбекистан 
 Александр Ненашев
 Рустам Касымджанов
 Саидали Юлдашев
 Тахир Вахидов
 Марат Джумаев
 Дмитрий Каюмов

Казахстан 
 Евгений Владимиров
 Павел Коцур
 Муртас Кажгалеев
 Руслан Иржанов
 Серикбай Темирбаев

Индия 
 Кришнан Сашикиран
 Правин Типсей
 Абхиджит Кунте
Деваки Прасад
 G. B. Prakash

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1999 год в шахматах